Holth ist der Familienname folgender Personen:

 Åsta Holth (1904–1999), norwegische Schriftstellerin
 Camilla Holth (* 1978), norwegische Curlerin

Sonstiges:
 Holth Peaks, Gebirge im Ellsworthland, Antarktika

Siehe auch:
 Hold
 Holt